Thora, Joods voor wet – de eerste vijf boeken van het Oude Testament
 Torà, een plaats in Spanje

 TORA, een afkorting voor takeoff run available